Die Football League Third Division 1923/24 war die vierte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit den Wolverhampton Wanderers und dem FC Portsmouth ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1924/25 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Nelson und Bristol City die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Hartlepools United und AFC Barrow sowie im Süden Bournemouth & Boscombe Athletic und Queens Park Rangers erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1924/25 teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1923-24 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1923/24
Fußballsaison 1923/24